Мауль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мауль, Альфред (1828—1907) — немецкий теоретик гимнастики, спортивный педагог и журналист.
 Мауль, Рональд (род. 1973) — немецкий футболист, выступавший на левом фланге полузащиты и защиты.
 Maul — оригинал имени Дарта Мола.